Махно — украинская фамилия. Известные носители:
 Махно, Алексей Алексеевич  (род. 1990) — российский спортсмен, профессиональный боец ММА.
 Махно, Василий Иванович (род. 1964) — украинский поэт и переводчик, эссист.
 Махно, Виталий Митрофанович (род. 1929) — советский земледелец, Герой Социалистического Труда.
 Махно, Григорий Иванович (1886—1920) — командир повстанцев, брат Нестора Махно.
 Махно, Лев Павлович (род. 1940) — священнослужитель Русской православной церкви, митрофорный протоиерей.
 Махно, Нестор Иванович (1888—1934) — украинский политический и военный деятель, анархо-коммунист, организатор и руководитель революционного и освободительного движения на юге Украины во время гражданской войны 1918—1922 годов.
 Махно, Поликарп Иванович(1867—1919) — украинский крестьянин, брат Нестора Махно.
 Махно, Савелий Иванович (1872—1920) — анархо-коммунист, участник махновского движения, брат Нестора Махно.
 Махно, Юрий Иванович (род. 1938) — советский футболист, советский и украинский футбольный тренер
 Бывшие носители
 Евдокимова, Леся Анатольевна (в девичестве — Махно; род. 1981) — российская волейболистка, доигровщик, игрок сборной России. Заслуженный мастер спорта России.
 Псевдоним
 Пьянов, Евгений Николаевич (также известный под псевдонимом Махно; 1972—1999) — российский рок-музыкант.

См. также 
 Махнов, Фёдор Андреевич (1878—1912) — крестьянин Старосельской волости Витебского уезда Витебской губернии, по ряду сведений, самый высокий человек из когда-либо живших на Земле, его рост, по этим источникам, составлял 285 сантиметров.
 
 
 
 
 Махновцы (Львовская область)
 Повстанческая армия Украины (махновцы)
 
 Махня — река в России